Application Programming Interface – interfejs programistyczny aplikacji
 Analytical Profile Index – test biochemiczny, mający na celu identyfikację gatunku organizmu
 Active Pharmaceutical Ingredient – aktywny składnik farmaceutyczny
 Alphabet phonétique international – międzynarodowy alfabet fonetyczny
 American Petroleum Institute – Amerykański Instytut Naftowy
 Association Phonétique Internationale – Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne